Ел Сауз Гордо има више значења:

 Ел Сауз Гордо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз Гордо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику